« Herbe à éléphant » est l'un des noms vernaculaires de plusieurs espèces de plantes herbacées de la famille des Poaceae (graminées). Ce sont généralement des herbes assez hautes. On en trouve notamment dans les savanes. Certaines d'entre elles sont réellement appréciées par les éléphants, mais le nom a pu être donné par excès à d'autres espèces.

Il s'agit d'espèces appartenant, entre autres, aux genres Miscanthus et Pennisetum :

 le Miscanthus géant (Miscanthus ×giganteus) est une herbe à éléphant très en vogue pour ses capacités de production énergétique ;
 Pennisetum purpureum est elle utilisée pour lutter contre les attaques de certains ravageurs des cultures.

Nom de graminée ambigu

Flore (nom vernaculaire)